Il doppio  del Geneva Open Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Johan Brunström e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Oliver Marach e Florin Mergea hanno battuto in finale František Čermák e Philipp Oswald 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Oliver Marach /  Florin Mergea (Campioni)
  František Čermák /  Philipp Oswald (finale)

  Michail Elgin /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Geneva Open Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013